Santa Fe Depot pode se referir a:
 Santa Fe Depot (San Diego)
 Santa Fe Depot (Santa Fé)

Desambiguação